Tlaxco es un topónimo náhuatl que significa En la cancha del juego de pelota, y es el nombre de los siguientes lugares en México: 

Municipio de Tlaxco (Puebla), municipio del estado de Puebla;
Tlaxco (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Tlaxco (Tlaxcala), municipio del estado de Tlaxcala;
Tlaxco (Tlaxcala), localidad del estado de Tlaxcala, cabecera del municipio anterior. 

Además, es el topónimo que dio origen al nombre de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero.